

Portugal 

 Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) - programa de habitação do pós-25 de abril

Municípios da Alemanha 

Saal (Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental)
Saal an der Donau
Saal an der Saale

Outros usos 
Maria Saal — município da Áustria

Desambiguações de topônimos